Józefowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Katarzyna Józefowicz (* 1959), polnische Bildhauerin
 Lucjan Józefowicz (* 1935), polnischer Radrennfahrer